Dies ist der sechste Teil der Liste Abkürzungen/Luftfahrt.

Liste der Abkürzungen 


Die russische Luftfahrt hat sich sehr autonom von der übrigen Weltluftfahrt entwickelt. Wegen des großen Binnenmarktes und der angegliederten Ostblockstaaten konnte sich praktisch ein eigener Luftfahrtstandard durchsetzen. So wurde die englische Sprache und die damit verbundenen Abkürzungen nicht in der russischen Luftfahrt verwendet; hinzu kam, dass es sich während des kalten Krieges mit der englischen Sprache um die Befehlssprache des gegnerischen Bündnisses, der NATO, handelte.

Das Metrische Einheitensystem wurde beibehalten (Flughöhen in m, Entfernungen in km) und auch der durchfliegenden internationalen Luftfahrt für ihre Überflüge aufgezwungen; ebenso in China. Erst nach dem Zerfall der Sowjetunion hielt auch in Russland die englische Luftfahrtterminologie bis zu einem gewissen Grad Einzug. Zu Sowjetzeiten waren die Beschriftungen in Cockpits russisch ausgeführt. Die militärische Kommandosprache in den Staaten des Warschauer Pakts war Russisch. Die Piloten in der DDR waren überwiegend Militärpiloten, die nach ihrem aktiven Militärdienst auf zivile Maschinen umgeschult wurden und somit Russisch sprachen; sie flogen fast ausschließlich russische Flugzeugtypen (mit russischer Beschriftung). Die DDR-Fluggesellschaft Interflug war für den militärischen Ernstfall fest als Mobilmachungsreserve eingeplant, so war der Generaldirektor ein General und die Piloten waren praktischerweise ehemalige Militärpiloten. Dies trifft in ähnlicher Weise auch für die übrigen Ostblockstaaten zu.

Die russische Luftfahrt hat viele eigene Abkürzungen in kyrillischer Schrift. In der folgenden Tabelle sind die Abkürzungen in lateinische Schrift transkribiert und nach diesen lateinischen Formen alphabetisch sortiert. Die lateinischen Formen der Luftfahrtabkürzungen sind in Russland ungebräuchlich.

Russische Abkürzungen 
A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, Z


Direkte 1:1 Übersetzung englisch – russisch (nur in kyrillische Buchstaben transkribiert, werden in der obigen Tabelle mit aufgeführt):

 ATIS – АТИС
 EADS – ЕАДС
 ГЛОНАСС – GLONASS
 NOTAM – НОТАМ
 TREND – ТРЕНД
 WOLMET – ВОЛМЕТ – VOLMET

Glossar russischer Luftfahrtausdrücke

Chinesische Abkürzungen 
 CJ = ? – Schulflugzeug (?)
 H = Hong(?) / Hongshai – Bombenflugzeug
 J = Jianji / Jianjiji – Jagdflugzeug
 Q = Qiang = Jagdbombenflugzeug
 SH = (?) = Flugboot (?)
 Y = Yunshuji – Transportflugzeug
 Z = Zhishengji – Hubschrauber

!Abkurzungen Luftfahrt r
Luftfahrt r
Russische Abkurzungen
Luftfahrt russisch